Myzocallis  — род тлей из подсемейства Calaphidinae (Panaphidini). Более 40 видов. Встречаются повсеместно. В Европе 4 подрода (Agrioaphis, Lineomyzocallis, Myzocallis, Pasekia) и около 15 видов

Описание 
Мелкие насекомые жёлтого, коричневого цвета, длина около 2 мм.
Ассоциированы с растениями семейства Fagaceae. Диплоидный набор хромосом 2n=14 (Myzocallis boerneri, Myzocallis glandulosa).

Примечания

Литература 
 
 Richards W. R. (1968). A synopsis of the world fauna of Myzocallis (Homoptera: Aphididae), Memoirs of the Entomological Society of Canada 57:1—76 pp.

Ссылки 
 
 
 Fauna Europaea

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых